Marabu - uma espécie africana de cegonha (Leptoptilos crumeniferus)
Marabu - uma espécie européia de arbusto (Dichrostachys cinerea)
Ou ainda:
Marabuto

Veja também
Marabou

Desambiguação